Il campionato di Serie D 1965-66 fu la diciassettesima edizione del campionato interregionale di calcio di quarto livello disputata in Italia.

Aggiornamenti 

L'Unione Sportiva Pro Vercelli è stata riammessa. Riammessa anche l'U.S. Sangiorgese, al posto della rinunciataria A.S. Andria (quest'ultima iscrittasi in Prima Categoria 1965-1966).

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1966-1967.
      Retrocesso in Prima Categoria 1966-1967.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Viareggio è stato penalizzato con la sottrazione di 3 punti in classifica, per gli illeciti sportivi commessi nelle partite contro Pinerolo e Cuneo.

Girone B

Classifica finale 
La S.S. Leoncelli era una società di Vescovato (CR), mentre l'A.C. Beretta era una società di Gardone Val Trompia (BS).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1966-1967.
      Retrocesso in Prima Categoria 1966-1967.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1966-1967.
      Retrocesso in Prima Categoria 1966-1967.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1966-1967.
      Retrocesso in Prima Categoria 1966-1967.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone E

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1966-1967.
      Retrocesso in Prima Categoria 1966-1967.
 Retrocessione diretta.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La Pro Italia Galatina è retrocessa per sorteggio sfavorevole, dopo aver disputato lo spareggio con l'ex aequo San Crispino.

Risultati

Spareggio salvezza 

La ripetizione fu necessaria, secondo il regolamento del tempo, in quanto il primo spareggio era finito in parità. La Pro Italia Galatina infine retrocesse per sorteggio sfavorevole.

Girone F

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1966-1967.
      Retrocesso in Prima Categoria 1966-1967.
 Retrocessione diretta.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Caltagirone è retrocesso dopo aver perso lo spareggio contro la ex aequo Folgore Castelvetrano.

Calcio nel 1965
Calcio nel 1966
1965